Trozki ist der Familienname folgender Personen:
 Iwan Trozki (* 1976), weißrussischer Geher
 Lew Trozki (1879–1940), russisch-sowjetischer Revolutionär und Politiker, siehe Leo Trotzki
 Noi Abramowitsch Trozki (1895–1940), russisch-sowjetischer Architekt

weitere Bedeutungen:

 Trotzki (Fernsehserie), russische Fernsehserie von 2017